Voici la liste des planètes mineures numérotées de 88001 à 89000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

88001-88100

88101-88200

88201-88300

88301-88400

88401-88500

88501-88600

88601-88700

88701-88800

88801-88900

88901-89000 

88001-89000